Ezequiel Padilla is de naam van meerdere personen:
 Ezequiel Padilla Peñaloza (1892-1971), Mexicaans politicus en diplomaat
 Ezequiel Padilla Ayestas (1940- ), Hondurees kunstschilder